Maying bezeichnet:

 Maying (Hukou) (马影镇), Großgemeinde im Kreis Hukou in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Maying (Liangshan) (马营镇), Großgemeinde im Kreis Liangshan in der chinesischen Provinz Shandong
 Maying (Minhe) (马营镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Minhe in der chinesischen Provinz Qinghai
 Maying (Tongwei) (马营镇), Großgemeinde im Kreis Tongwei in der chinesischen Provinz Gansu
 Maying (Weibin) (马营镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Weibin in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Maying (Wudu) (马营镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wudu in der chinesischen Provinz Gansu

 Maying (Chicheng) (马营乡), Gemeinde im Kreis Chicheng in der chinesischen Provinz Hebei
 Maying (Ledu) (马营乡), Gemeinde im Stadtbezirk Ledu in der chinesischen Provinz Qinghai
 Maying (Shanyin) (马营乡), Gemeinde im Kreis Shanyin in der chinesischen Provinz Shanxi
 Maying (Wangcang) (麻英乡), Gemeinde im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Maying (Zitong) (马迎乡), Gemeinde im Kreis Zitong in der chinesischen Provinz Sichuan

 Maying (Chengde), Dorf im Kreis Chengde in der chinesischen Provinz Hebei